Stangerup est un patronyme porté notamment par :
  (1908-1976), romancier, critique littéraire et professeur de philosophie danois ; 
 Helle Stangerup (1939-), écrivaine danoise ;
 Henrik Stangerup (1937-1998), romancier, réalisateur et journaliste danois.